Севиньи́-Вале́п () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Шато-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08418.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к северо-востоку от Парижа, в 75 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 253 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 164 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 114 были экономически активными, 50 — неактивными (показатель активности — 69,5 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 114 активных работали 104 человека (65 мужчин и 39 женщин), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 50 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVII век). Памятник истории с 1995 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны